Le qualificazioni del singolare maschile del Torneo di Wimbledon 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kamil Majchrzak (ultimo turno)
  Mackenzie McDonald (qualificato) 
  Andrej Martin (secondo turno) 
  Francisco Cerúndolo (ultimo turno)
  Yasutaka Uchiyama (ultimo turno)
  Denis Kudla (qualificato) 
  Arthur Rinderknech (qualificato) 
  Tallon Griekspoor (qualificato) 
  Benjamin Bonzi (qualificato) 
  Bernabé Zapata Miralles (qualificato)
  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Jozef Kovalík (primo turno)
  Hugo Dellien (secondo turno)
  Grégoire Barrère (qualificato)
  Christopher O'Connell (qualificato) 

  Peter Gojowczyk (primo turno) 
  Juan Pablo Varillas (primo turno) 
  Carlos Taberner (secondo turno) 
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno) 
  Henri Laaksonen (primo turno) 
  Brandon Nakashima (qualificato) 
  Botic van de Zandschulp (ultimo turno) 
  Evgenij Donskoj (primo turno) 
  Federico Gaio (ultimo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno) 
  Tomáš Macháč (ultimo turno) 
  Nikola Milojević (ultimo turno) 
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno) 
  Maxime Cressy (ultimo turno) 
  Antoine Hoang (qualificato) 
  Marc Polmans (qualificato)

Qualificati 

  Marcelo Tomás Barrios Vera
  Mackenzie McDonald
  Brandon Nakashima
  Zhang Zhizhen
  Oscar Otte
  Denis Kudla
  Arthur Rinderknech
  Tallon Griekspoor

  Benjamin Bonzi 
  Bernabé Zapata Miralles 
  Marco Trungelliti 
  Antoine Hoang 
  Marc Polmans 
  Daniel Masur 
  Grégoire Barrère 
  Christopher O'Connell

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021